Ebben a szócikkben a Manchester City hazai és nemzetközi sikerei találhatóak.

Bajnokság – első osztály 
 6-szoros angol bajnok: 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019

 5-szörös angol bajnoki ezüstérmes: 1904, 1921, 1977, 2013, 2015

Bajnokság – másodosztály 
 7-szeres angol másodosztályú bajnok: 1899, 1903, 1910, 1928, 1947, 1966, 2002

 4-szeres angol másodosztályú ezüstérmes: 1896, 1951, 1989, 2000

Bajnokság – harmadosztály 

1-szeres angol harmadosztályú rájátszás győztes: 1999

A döntő részletesen:

Angol kupa 
 5-szörös FA-kupa-győztes:
1904, 1934, 1956, 1969, 2011

 5-szörös FA-kupa ezüstérmes:
1926, 1933, 1955, 1981, 2013

A döntők bővebben:

|}

Angol ligakupa 
 6-szoros ligakupa-győztes:
1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019

 1-szeres ligakupa ezüstérmes:
1974

A döntők bővebben:

|}

Angol szuperkupa 
 5-szörös Charity Shield/Community Shield-győztes:
1937, 1968, 1974, 2012, 2018

 6-szoros Charity Shield/Community Shield ezüstérmes:
1934, 1956, 1969, 1973, 2011, 2014

A döntők bővebben:

|}

Kupagyőztesek Európa-kupája 
 1-szeres KEK győztes:
1970

A döntő bővebben:

Kapcsolódó szócikkek

Források

Manchester City FC